Rothman ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Katz Rothman (* 1948), US-amerikanische Soziologin
 Einar Rothman (1888–1952), schwedischer Leichtathlet
 Gertjan Rothman (* 1983), niederländischer Fußballspieler
 Göran Rothman (1739–1778), schwedischer Naturforscher und Arzt
 James Rothman (* 1950), US-amerikanischer Biochemiker und Hochschullehrer
 Jerry Rothman (?–2014), US-amerikanischer Bildhauer
 Johan Stensson Rothman (1684–1763), schwedischer Mediziner
 John Rothman (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler

 Ken Rothman (Kenneth J. Rothman; 1935–2019), US-amerikanischer Politiker
 Lucia B. Rothman-Denes (* 1943), argentinisch-US-amerikanische Virologin und Genetikerin
 Marion Rothman, US-amerikanische Filmeditorin
 Marjolein Rothman (* 1974), niederländische Malerin
 Mo Rothman (Moses Rothman; 1919–2011), US-amerikanischer Filmunternehmer
 Noa Rothman (* 1977), israelische Politikerin und Drehbuchautorin, Enkelin von Jitzchak Rabin 
 Rachael Rothman (* 1980), britische Orientierungsläuferin 
 Rachel Rothman, Geburtsname von Rachel Winter, US-amerikanische Filmproduzentin 
 Rodney Rothman, US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Stephanie Rothman (* 1936), US-amerikanische Filmregisseurin, Produzentin und Drehbuchautorin

 Steve Rothman (Steven R. Rothman; * 1952), US-amerikanischer Politiker
 Tony Rothman (* 1953), US-amerikanischer Physiker und Schriftsteller

Siehe auch:

 Rotman
 Rothmann